Gold standard peut faire référence à:
 Gold standard, un test en médecine ou en statistiques
 Gold standard, étalon-or
 Gold Standard, un label de compensation carbone développé notamment par le WWF
 Gold Standard Laboratories, un label musical